OpenCL – framework di programmazione
 Botan – libreria crittografica, nota fino al 2002 come OpenCL